

Топоніми 
Повіт Хасіма
Хасіма (Ґіфу) — місто
Острів Хасіма